Eurenius är ett svenskt efternamn. Namnet fick för kvinnor i äldre tider formen Eurelnia, detta enligt latinets språkregler.

Personer med namnet
 Axel Eurenius (1847–1927), matematiker och pedagog
 Gustaf Eurenius (1818–1898), tecknare och litograf
 Göran Eurenius (född 1952), politiker, vänsterpartist
 Isabelle Eurenius (född 1989), kortdistanslöpare
 Jacob Eurenius (1625–1714), präst
 Jöns Eurenius (1688–1751), präst
 Malte Eurenius (1821–1901), lärare, kommunalpolitiker och museiman
 Maria Magdalena Eurenia (1730–1819), godsägare
 Wilhelm Eurenius (1863–1925), fotograf

Släktförhållanden
 Jacob Abraham Eurenius (1625–1714), präst
 Jöns Eurenius (1688–1751), präst, son till Jacob Abraham
 Maria Magdalena Eurenia (1730–1819), godsägare, dotter till Jöns, gift med Jacob Graver

Se även 
 Eurelius
 Eurén

Svenska efternamn